

Дяконово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Дяконово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область